Chlorophyllum molybdites, o fals para-sol és un bolet verinós que produeix greus símptomes gastrointestinals de vòmits i diarrea. És el bolet verinós més consumit a Amèrica del Nord. Se sembla molt al bolet comestible apagallums.

Distribució 
Chlorophyllum molybdites creix en prats i parcs a l'est d'Amèrica del Nord i a Califòrnia, a més de zones subtropicals d'altres llocs del món. També s'ha citat a Escòcia i a Austràlia.

Galeria

Referències

Enllaços externs 
 Mushroom Expert - Chlorophyllum molybdites
 Tom Volk's Fungus of the Month - Chlorophyllim molybdites

Agaricàcies
Bolets verinosos